Kristejn ist der Familienname von 

 Eva Puskarčíková, zwischenzeitlich Kristejn Puskarčíková (* 1991), tschechische Biathletin
 Lukáš Kristejn (* 1989),  tschechischer Biathlet